Кибиркштис-МРУ () — литовский женский баскетбольный клуб из Вильнюса. Клуб создан при поддержке Вильнюсского городского самоуправления и Литовской федерации баскетбола в 2011 году на базе команды высшего дивизиона МРУ для воссоздания бренда «Кибиркштис».

История

Предпосылки создания 
В 1961 году в Вильнюсе был создан женский баскетбольный клуб «Кибиркштис», впоследствии становившийся бронзовым призёром чемпионатов СССР и многократным победителем чемпионатов Литвы. Клуб впервые был переименован в 1990 году и затем неоднократно менял свои названия. В 2010 году клуб переехал в Каунас и прекратил своё существование в 2012 году под названием «Вичи-Айстес».

Возрождение 
В 2011 году для воссоздания бренда «Кибиркштис» при поддержке Вильнюсского городского самоуправления и Литовской федерацией баскетбола был образован клуб «Кибиркштис-Тиче-Ики» на базе университетской команды «МРУ» (Университет Миколаса Ромериса), выступающей в высшем дивизионе. В название были включены бренды компаний-спонсоров: «Тиче» (; минеральная вода) и «Ики» (; сеть супермаркетов).

Неизменной составляющей названия является бренд «Кибиркштис», известный как наиболее успешный литовский клуб советской эпохи. За исключением периода с 2015 по 2019 год в названии присутствуют отсылки к главным спонсорам клуба.

Кибиркштис-МРУ 
С 2019 года клуб называется «Кибиркштис-МРУ», где МРУ — это аббревиатура Университета Миколаса Ромериса, ставшего спонсором клуба и предоставившим свой спортивный зал для тренировок и игр на ближайшие три года.

Хронология названий 
 МРУ — до 2011 года
 Кибиркштис-Тиче-Ики — сезон 2011/2012
 Кибиркштис-Вичи-Ики — сезон 2012/2013
 Кибиркштис-Вичи — сезоны 2013/2014 и 2014/2015
 Кибиркштис — с 2015 по 2019 год
 Кибиркштис-МРУ — с 2019 года.

Достижения 
 Чемпион Литвы: 2013, 2014, 2020
 Чемпион Балтийской лиги: 2014

Статистика выступлений

Примечания

Источники 
 История клуба на официальном сайте

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайте Женской лиги  

Женские баскетбольные клубы Литвы
Баскетбольные клубы Литвы
Баскетбольные клубы по алфавиту